Buckenmaier ist ein seltener deutscher Familienname mit hauptsächlicher Verbreitung in Thanheim und Hechingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg. Ihn tragen unter anderem folgende Personen:

 Achim Buckenmaier (* 1959), deutscher Priester und Theologe
 Claudia Buckenmaier (* 1964), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Buckmaier

Familienname